Wolfgang Rüdiger ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Rüdiger (Mediziner) (1929–1997), deutscher Physiologe 
 Wolfgang Rüdiger (Musiker) (* 1957), deutscher Fagottist, Musikpädagoge und Musikwissenschaftler